Calotescu:
 Corneliu Calotescu
 Virgil Calotescu

Vezi și 
 Călata
 (râul) Călata ()
 Țara Călatei ()
 Calotă
 Gheorghe Calotoiu
 Calotești, Argeș, Muntenia

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania